Dicellispora är ett släkte av svampar. Dicellispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dicellispora